Keith Anthony Greene (* 5. Januar 1938 in Leytonstone; † 8. März 2021) war ein britischer Autorennfahrer.

Karriere 

Keith Greene wuchs im Umfeld der britischen Rennmannschaft Gilby Engineering auf, die seinem Vater gehörte. Es war daher kein Wunder dass Greene schon mit 18 Jahren zum Motorsport fand. 1958 war ein Lotus Eleven schon sein zweites Rennfahrzeug, mit dem er bei britischen Sportwagenrennen an den Start ging.

1959 startete er seine Monoposto-Karriere und wurde schon bei seinem ersten Rennen Zweiter beim Formel-2-Rennen in Aintree. Greene bestritt bis 1961 seine Rennen mit Boliden von Cooper als Gilby einen eigenen Rennwagen für die 1,5-Liter-Formel der damaligen Formel 1 baute. Greene ging mit dem Wagen beim Großen Preis von Großbritannien 1961 an den Start. Sein Debüt in dieser Motorsportklasse hatte er schon ein Jahr davor gegeben und im Gegensatz zum Vorjahr schaffte er diesmal mit dem fünfzehnten Rang immerhin eine Platzierung.

1962 wurde Greene mit dem Gilby, der jetzt einen V8-Motor von B.R.M. im Heck hatte starker Dritter beim Großen Preis von Neapel, geschlagen nur von den beiden Werks-Ferrari von Willy Mairesse und Lorenzo Bandini.

Als sich Gilby nach anhaltender Erfolglosigkeit Ende 1962 vom Motorsport zurückzog fuhr Greene wieder Sport- und Tourenwagenrennen. Ende der 1960er-Jahre trat er vom aktiven Sport zurück war aber noch bis Mitte der 1990er-Jahre Manager von diversen Rennteams in Großbritannien.

Statistik

Statistik in der Automobil-Weltmeisterschaft

Gesamtübersicht

Einzelergebnisse

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur 

 Steve Small: Grand Prix Who’s who. 3rd Edition. Travel Publishing, Reading 2000, ISBN 1-902007-46-8.

Weblinks 

 Keith Greene bei Racing Sports Cars

Einzelnachweise 

Mann
Formel-1-Rennfahrer (Vereinigtes Königreich)
Brite
Geboren 1938
Gestorben 2021
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Engländer